

Geografia 
 Helgoland – arcipelago tedesco, noto come Heligoland in lingua inglese

Letteratura 
 Heligoland – romanzo di Shena Mackay del 2003

Musica 
 Heligoland – pseudonimo di Tim Friese-Greene, compositore e musicista britannico
 Heligoland – album dei Massive Attack del 2010